Il doppio del torneo di tennis San Marino CEPU Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori František Čermák e David Škoch che hanno battuto in finale Devin Bowen e Aleksandar Kitinov 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Aleksandar Kitinov (finale)
 Ashley Fisher /  Jason Weir-Smith (quarti di finale)

 Paul Hanley /  Nathan Healey (semifinali)
 František Čermák /  David Škoch (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Marino CEPU Open 2001